Ла Кулата има више значења:

 Ла Кулата, Потреро де ла Кучиља (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Кулата (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику